El término coloquio hace referencia a una conversación entre dos o más personas.

a un diálogo;
a El coloquio de los perros, de Miguel de Cervantes;
a una charla;
a una conferencia;
a un congreso;
a la Coloquio de Poissy o Conferencia de Poissy (1561);
al Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina;
al Coloquio Internacional de Historia del Arte;
al registro coloquial o habla no culta o popular, pero que no llega a ser vulgar;

a los modismos de dicho registro.